Alberto Giombini (1898-1983) – militare e politico italiano
Laura Giombini (1989) – giocatrice di beach volley ed ex pallavolista italiana
Leondino Giombini (1975) – ex pallavolista e allenatore di pallavolo italiano
Marcello Giombini (1928-2003) – compositore italiano
Pierluigi Giombini (1956) – musicista e compositore italiano